Espècies

 Atzavara del Magreb

 Atzavara vera (Aloe arabica)
 Atzavara, sèver, bàlsam de jardí o figuerassa Àloe vera
 Pop tacat (Aloe maculata)
 Sucotrí o atzavara (Aloe succotrina)
 Atzavara o pitera (Agave americana)
 Atzavara o sisal (Agave sisalana)
 Atzavara (Agave lurida)